Стригунов — фамилия; имеет женскую форму Стригунова.

 Известные носители 
 Стригунов, Василий Степанович (1921—1989) — старший лётчик, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Стригунов, Виктор Николаевич (род. 1958) — российский военный деятель, генерал-полковник. См. также 
 Стригун
 Стриженов